Saltykowo () ist ein Name russischer Orte:
 Saltykowo (Belgorod), Siedlung in der Oblast Belgorod
 Saltykowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Klein Budlacken, Kerulaten (1938–1946: Kerlaten) und Muplacken (1938–1946: Moptau))
 Saltykowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Saltykowo (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Saltykowo (Pensa, Patschelma), Dorf im Rajon Patschelma, Oblast Pensa
 Saltykowo (Pensa, Semettschino), Dorf im Rajon Semettschino, Oblast Pensa
 Saltykowo (Pensa, Serdobsk), Dorf im Rajon Sedobsk, Oblast Pensa
 Saltykowo (Perm, Siwa), Dorf im Rajon Siwa, Oblast Perm
 Saltykowo (Perm, Wereschtschagino), Dorf im Rajon Wereschtschagino, Oblast Perm
 Saltykowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Saltykowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Saltykowo (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Saltykowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer